Hidalgo kan syfta på:

 Hidalgo (djur) – ett släkte av fjärilar
 Hidalgo (film) – en amerikansk film från 2004 om Frank Hopkins och hästen Hidalgo
 944 Hidalgo – en asteroid
 Freden i Guadalupe Hidalgo – som avslutade mexikanska kriget 1848

Personer
 Miguel Hidalgo (1753–1811, den främste anstiftaren av Mexikos befrielsekrig mot Spanien, "Mexikos fader"

Geografi

Mexiko 

 Hidalgo (delstat), 
 Hidalgo, Reynosa, 
 Santa Cruz Hidalgo, ort, Veracruz, Misantla, 
 Hidalgo, Tapachula, 
 Hidalgo, Los Ramones, 
 Ciudad Hidalgo, ort, Michoacán de Ocampo, 
 Hidalgo kommun, Durango, 
 Hidalgo kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Hidalgo kommun, Nuevo León, 
 Hidalgo kommun, Tamaulipas, 
 Hidalgo kommun, Coahuila, 
 Hidalgo, Putla Villa de Guerrero, 
 Hidalgo, Juárez, 
 Hidalgo, Santiago Tuxtla, 
 Hidalgo, Magdalena Jaltepec, 
 Hidalgo, Chilón, 
 Hidalgo, Tierra Blanca, 
 Poza Rica de Hidalgo – en mexikansk stad
 Zamora de Hidalgo – en mexikansk stad

Se även
 Dolores Hidalgo – flera

USA 
 Hidalgo County – flera

Robotskapade Mexikoförgreningar